Домінік Доз (англ. Dominique Dawes, 20 листопада 1976) — американська гімнастка, олімпійська чемпіонка. 
 Доз (округ, Небраска), Округ Доз () — округ (графство) у штаті Небраска, США. 
 Дезмонт Томас Доз (англ. Desmond Thomas Doss; 7 лютого 1919, Лінчберг, Вірджинія — 23 березня 2006, П'ємонт, Алабама) — ветеран Другої Світової війни, перший з трьох відмовників совісті, отримавший найвищу військову нагороду - Медаль Пошани.